Acromyrmex versicolor chisosensis é uma espécie de inseto do gênero Acromyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Acromyrmex
Himenópteros descritos em 1907